

Населённые пункты 
 Нёйи-сюр-Сен — коммуна в департаменте О-де-Сен.
  — коммуна, расположенная в Эр, регион Верхняя Нормандия.
  — коммуна, расположенная в Невере, регион Бургундия.
  — коммуна, расположенная в Йонне, регион Бургундия.

Другое 
  — мост через Сену на западе Парижа.
  — проспект на западе Парижа.
  — договор между Болгарией и Германией, подписанный в Нёйи-сюр-Сен 27  ноября  1919 году.